USS Los Angeles — название трёх кораблей ВМС США и одного дирижабля.

 USS Los Angeles (ID-1470) — танкер, на службе с 1917 по 1919 год.
 USS Los Angeles (ZR-3) — дирижабль, на службе с 1924 по 1932 год.
 USS Los Angeles (CA-135) — тяжёлый крейсер типа «Балтимор». На службе с 1945 по 1963 год.
 USS Los Angeles (SSN-688) — атомная подводная лодка одноимённого типа. На службе с 1976 по 2010 год.